Gregorio Fernández hace referencia a varias personas:
 Gregorio Fernández (1576-1636), escultor español del Barroco, máximo exponente de la escuela castellana de escultura.
 Gregorio Fernández (canónigo) (siglo XV-1518), canónigo español de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares.
 Gregorio Fernández Díez (1891-1954), economista castellano.
 Gregorio Fernández Pérez (1778-1837), eclesiástico e historiador español.
 Gregorio Jesús Fernández Vaquero (1953- ), maestro y político español, diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente de las mismas en la IX legislatura.
 Juan José Gregorio Fernández (1790-1845), militar argentino que participó en las Guerras de independencia hispanoamericana en el territorio de las actuales Argentina, Bolivia y Perú.